Il socio (The Firm) – romanzo di John Grisham
Il socio (The Firm) – film di Sydney Pollack, tratto dal romanzo
Il socio (The Firm) – serie televisiva statunitense del 2012

Pagine correlate 
The Firm